Сент-Ландри () — географические названия в США:

  — невключённая территория в штате Луизиана.
 Сент-Ландри — приход в штате Луизиана.